Pianosonate nr. 2 (Bax)
 Pianosonate nr. 2 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 2 (Brahms)
 Pianosonate nr. 2 (Chopin)
 Pianosonate nr. 2 (Ives)
 Pianosonate nr. 2 (Mozart)
 Pianosonate nr. 2 (Prokofjev)
 Pianosonate nr. 2 (Rachmaninoff)
 Pianosonate nr. 2 (Sciarrino)
 Pianosonata nr. 2 (Skrjabin)
 Pianosonate nr. 2 (Weinberg)